Ташла — разъезд в Тереньгульском районе Ульяновской области. Входит в состав Ясашноташлинского сельского поселения.

География 
Находится на железнодорожной линии Ульяновск-Сызрань на расстоянии примерно 19 км по прямой на север от районного центра поселка Тереньга. Расстояние между Ульяновском и разъездом Ташла составляет 61 км.

История 
Основан в 1920-х гг., как конечная станция лесовозной ж/д ветки от ст. Киндяковка МКЖД — Ясашно-Ташлинская. В 1942 году стал разъездом Волжской рокады.

Население
Население составляло 1 человек (русские 100%) в 2002 году, 0 по переписи 2010 года.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева, 1903 г.

Населённые пункты Тереньгульского района